Durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, atletas de todas as nações participantes desfilaram pelo Estádio Olímpico de Londres na chamada Parada das Nações. Como é tradicional nos Jogos Olímpicos, cada nação foi liderada por atleta ou dirigente que é o encarregado de ser o porta-bandeira durante o desfile. É considerado uma grande honra carregar a bandeira do país durante a parada das nações.

Conforme o protocolo olímpico, a primeira delegação a desfilar foi a Grécia, seguida pelas demais nações em ordem alfabética e, por último, a delegação do país-sede, que nesta edição foi a Grã-Bretanha.

Ordem de entrada 

 Notas
 IOA. Atletas das Antilhas Neerlandesas competiram sob a bandeira Olímpica, assim como o atleta do Sudão do Sul
 IND. A delegação foi acompanhada por uma mulher desconhecida de top vermelho, quando a delegação trajava sári amarelo ou blazers azuis
 ESP. Rafael Nadal foi originalmente escolhido como porta-bandeira, mas se retirou por motivo de lesão
 SUI. Roger Federer foi originalmente o escolhido, mas recusou a oportunidade e o Comitê Olímpico da Suiça escolheu o seu companheiro na disputa de duplas.